Мађарски се може односити на:
Мађарски језик, језик угарске групе угро-финских језика
Мађарска, једна од чланица ЕУ
Мађари, угарски народ